Ковале́вский (иногда ; , , ) — польская, украинская, белорусская и русская фамилия. Происходит от географических названий, имеющих основу «коваль» (, , ) — кузнец. Не исключено также происхождение напрямую от названия этой профессии, путём добавления суффикса -ский. Женская форма фамилии: .

Родственные фамилии: .

Известные носители

А 
 
 Ковалевский, Анатолий Николаевич (1916—1945) — Герой Советского Союза.
 Ковалевский, Андрей Петрович (1895—1969) — советский востоковед и этнограф, педагог.
 Ковалевский, Андрей Фёдорович (1840—1901) — агиограф, биограф деятелей РПЦ, акафистник, основатель Высочиновского Казанского мужского монастыря.
 
 Ковалевский, Аркадий Макарович (1897—1944) — советский военачальник, полковник.

В 
 
 
 Ковалевский, Войцех (род. 1977) — польский футболист.

Г—Я 
 Ковалевский, Герхард (1876—1950) — немецкий математик и преподаватель высшей школы, член нацистской партии Германии.
 Ковалевский, Григорий Павлович (1905—?) — советский политический деятель.
 Ковалевский, Денис Витальевич
 Ковалевский, Евгений Александрович
 
 Ковалевский, Егор Петрович (1809/1811—1868) — русский путешественник и писатель.
 Ковалевский, Жан (1929—2018) — французский астроном.
 
 
 Ковалевский, Кшиштоф (1937—2021) — польский актёр.
 Ковалевский, Леонид Павлович (род. 1951) — глава городского округа Домодедово (с 2005 года и района с 1989 года).
 
 Ковалевский, Михаил Евграфович (1829—1884) — русский государственный и судебный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 
 Ковалевский, Олег Михайлович (1935—1994) — строитель, лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Ковалевский, Осип Михайлович (1800—1878) — польский и русский монголовед.
 
 
 Ковалевский, Станислав Антонович (род. 1950) — украинский оперный певец.

Населённые пункты 
 Ковалевский — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

См. также 
 
 
 
 
 
 Кавалевский, Александр (род. 2004) — кипрский футболист.

Примечания